Kronprinzenpalais kan syfta på:

 Kronprinzenpalais, Berlin – ett palats i centrala Berlin.
 Kronprinzenpalais, Stuttgart – en byggnad i Stuttgart riven 1963, idag plats för Stuttgarts konstmuseum.
 Erbprinzenpalais – en byggnad i Wiesbaden.
 Altes Kronprinzenpalais – en byggnad i Stuttgart, riven 1926.
 Kronprinzenvilla – en byggnad i Bonn.